Abakanowicz est un patronyme d'origine polonaise porté entre autres par :

 Bruno Abakanowicz, ingénieur et mathématicien polonais ;
 Magdalena Abakanowicz, sculptrice polonaise.